Flecchia
Flecchia, frazione di Pray
Giovanni Flecchia